Ritme (música), repetició o cadència sonora que determina el tipus de música
 Ritme harmònic, ritme amb el qual se succeeixen els diferents acords en una determinada composició 
 Ritme circadiari. cicle d'unes 24 hores amb els inherents processos bioquímics, fisiològics o de comportament 
 Ritme sinusal, batec normal del cor 
 Ritme llombard, tipus de ritme associat amb la música barroca però que també es troba en la dels inicis del classicisme
 Ritme (disseny), repetició d'un o més elements en la composició d'un disseny
 Ritme boig, pel·lícula musical estatunidenca de 1937, dirigida per Mark Sandrich